Městec ist der  Name mehrerer Orte in Tschechien

 Městec, Ortsteil von Chroustovice, Okres Chrudim
 Městec, Ortsteil von Nahořany nad Metují, Okres Náchod
 Městec (Očelice), Ortsteil von Očelice, Okres Rychnov nad Kněžnou

 Městec Králové, Stadt im Okres Nymburk
 Heřmanův Městec, Stadt im Okres Chrudim
 Vojnův Městec, Minderstadt im Okres Žďár nad Sázavou